Padang Tambak (Karang Tinggi), een plaats in Indonesië
Padang Tambak (Pino), een plaats in Indonesië
Padang Tambak (Way Tenong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing